Auf Treu und Glauben steht für:

 Auf Treu und Glauben (2016), Originaltitel Confirmation, US-amerikanische Spielfilm von Rick Famuyiwa
 Auf Treu und Glauben (Roman), Roman von Donna Leon
 Donna Leon – Auf Treu und Glauben, deutscher Fernsehfilm von Sigi Rothemund (2013)